Шварцлот (стиль) — це стиль та техніка монохроматичного (чорного або коричневого) оздоблення художнього скла і кераміки ручним розписом тонесеньким шаром емалі.
 Шварцлот (фарба) — темно-коричнева, майже чорна фарба для скла, кераміки, емалей.